Matijevic oder Matijević ist der Familienname folgender Personen:

 Ivica Matijević (* 1968), jugoslawischer Maler und Bildhauer
 Krešimir Matijević (* 1975), deutscher Althistoriker und Hochschullehrer
 Michael Matijevic (* 1964), amerikanischer Rocksänger
 Vladan Matijević (* 1962), serbischer Schriftsteller